

Persone
 Antonio Snider-Pellegrini (1802-1885) – geografo francese
 Dee Snider (1955) – cantante heavy metal statunitense
 Duke Snider (1926-2011) – giocatore di baseball statunitense
 Nick Snider (1988) – modello statunitense
 Paul Snider (1951-1980) – fotografo canadese

Altro
 Lou Snider – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics